Chiesa di Sant'Alfonso all'Esquilino – chiesa di Roma, nel rione Esquilino
 Chiesa di Sant'Alfonso all'Arenaccia – chiesa di Napoli, in via Sant'Alfonso de' Liguori
 Chiesa di Santa Maria della Mercede e Sant'Alfonso Maria de' Liguori – chiesa di Napoli, in via San Sebastiano
 Chiesa di Sant'Alfonso Maria De' Liguori – chiesa di Torino, nel sotto-quartiere Campidoglio (quartiere San Donato)
 Basilica di Sant'Alfonso – basilica pontificia di Pagani, in piazza Sant'Alfonso
 Parrocchia S. Alfonso M. De' Liguori – Acerra